2 miejscowości w Polsce: 
 Droblin – wieś w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Leśna Podlaska 
 Droblin – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Wodzisław